Il mio amico il diavolo (Bedazzled) – film britannico del 1967 diretto da Stanley Donen
Indiavolato (Bedazzled) – film statunitense del 2000 diretto da Harold Ramis
Bedazzled Records – etichetta discografica statunitense attiva dal 1989 al 2000.